Pablo Picasso

Pessoas
Picasso (futebolista)
Paloma Picasso
Mauro Picasso

Outros
Citroën Xsara Picasso
Torre Picasso
4221 Picasso

Desambiguação